Mimikry steht für:

 Mimikry, artübergreifende Ähnlichkeit von Tieren
 Mimikry (Psychologie), unbewusste Nachahmung
 Mimikri (Spiel), Spiel ausgezeichnet mit dem Deutschen Spielepreis 2013
 Mimikry (Band), schwedische Band
 Jüdische Mimikry, antisemitisches Schlagwort
 Molekulare Mimikry, Anpassung der Protein- und Kohlenhydratestruktur von Krankheitserregern an den Wirt